Thil pode referir-se a:
 Thil (Ain), comuna francesa do departamento de Ain;
 Thil (Aube), comuna francesa do departamento de Aube;
 Thil (Alta Garona), comuna francesa do departamento de Alta Garona;
 Thil (Marne), comuna francesa do departamento de Marne;
 Thil (Meurthe-et-Moselle), comuna francesa do departamento de Meurthe-et-Moselle;

Desambiguações de topônimos